Епископ Лука (в миру Бра́не Кова́чевич, ; ) — архиерей Сербской православной церкви, епископ Западно-Европейский (1999—2021).

Биография 
В 1971 году окончил духовную семинарию Трёх Святителей в Кркском монастыре.

26 июня 1976 года принял монашеский постриг, а на следующий день иеромонашеское рукоположение от епископа Австралийского и Новозеландского Николая (Мрджя).

В 1982 году завершил богословское образование в институте святого Сергия в Париже.

С 1982 по 1992 год монашествовал в монастыре святого Саввы в Илэйн, штат Виктория, Австралия. В 1991 году возведён в сан архимандрита.

Священный Архиерейский собор Сербской православной церкви на майском заседании 1992 года избрал архимандрита Луку для хиротонии во епископа Австралийского и Новозеландского.

17 августа 1992 года хиротонию в Соборном храме Святого Архангела Михаила в Белграде возглавил патриарх Сербский Павел в сослужении сонма епископов.

В том же году в монастыре Святого Саввы в Илэйне состоялся чин интронизации епископа Луки во епископа Австралийско-Новозеландского, управляющим которой он оставался до 1999 года.

В 1997 году был назначен временно управляющим Западно-Европейской епархией, а 13 мая 1999 года Архиерейским Собором избран правящим епископом этой кафедры.

Скончался 17 декабря 2021 года в Париже.

Примечания

Ссылки 
 Еп. Лука (Ковачевић)
 Luka (Kovacevic) de France et d’Europe occidentale

Епископы Сербской православной церкви
Западноевропейская епархия (Сербский патриархат)
Выпускники Свято-Сергиевского богословского института